Ziouani est un patronyme porté notamment par :

 Ali Ziouani, athlète marocain, spécialisé dans le saut à la perche ;
 Zahia Ziouani (1978-), cheffe d'orchestre française.